Yatagan est un mot turc (Yatağan) pouvant désigner :
 Yatağan, une ville et un district de la province de Muğla
 Un yatagan, sabre turc
 Le Yatagan, un aviso-torpilleur de guerre français (1910-1916).